

События

Римская республика 

 Консулы Луций Кассий Лонгин Равилла и Луций Корнелий Цинна.

Азия 
 Гиспаосин (сатрап, назначенный селевкидским царём Антиохом IV), провозглашает независимость своей провинции и становится первым царём Харакены.

Китай 
 Китайцы переходят в наступление на хуннов и вытесняют их из Ордоса.
 Указ императора У-ди об обязательном разделе владений знати между всеми наследниками.
 Наводнение в бассейне Хуанхэ и связанные с этим ремонтно-восстановительные работы.

Родились 
 Около 127 — Публий Корнелий Лентул Марцеллин — монетарий около 100 года до н. э.

Скончались 
 Фраат II — царь Парфии.

См. также